Huángdì est un des Cinq empereurs souverains mythiques de l’antiquité chinoise ;
 Huangdi est un astérisme utilisé en astronomie chinoise nommé en l'honneur de ce dernier